La Coppa del Belgio 2016-2017 si è svolta dal 3 settembre 2016 al 16 febbraio 2017: al torneo hanno partecipato trentacinque squadre di club belghe e la vittoria finale è andata per la decima volta, la seconda consecutiva, al Roeselare.

Regolamento
Le squadre hanno disputato primo turno, secondo turno, terzo turno, ottavi di finale, quarti di finale, semifinali, entrambe giocate con gare di andata e ritorno (viene disputato un golden set in caso di stesso quoziente set), e finale.

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Primo turno

Secondo turno

Terzo turno

Ottavi di finale

Quarti di finale

Andata

Ritorno

Semifinali

Andata

Ritorno

Finale

Note

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2016
Pallavolo nel 2017
 2016-2017